Первая лига 2013/2014 годов () — 66-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2013/2014 на 90minut.pl 
 Первая лига 2013/2014 на rsssf.com 

2013/2014
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2013 году
Спорт в Польше в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014